Notte d'orgasmo o Il corpo nell'armadio (Murder by the Clock) – romanzo di Rufus King del 1929
 Murder by the Clock – film del 1931 diretto da Edward Sloman